Desa Balung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Balung (administrativ by i Indonesien, lat -7,75, long 113,91), Jawa Timur, 
 Desa Balung (administrativ by i Indonesien, lat -6,97, long 112,83), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar